Первенство ПФЛ 2016/2017 — 25-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Российской футбольной премьер-лиги и Первенства Футбольной национальной лиги. Победители каждой группы получили право на выход в ФНЛ. Команды, занявшие последнее место в каждой из групп выбыли в Первенство России среди любительских футбольных клубов.

Ранее, во всех предыдущих сезонах, группы именовались зонами.

География соревнований 
В сезоне стартовало минимальное количество команд с 1992 года — 58 во всём дивизионе и 6 — в одной группе («Восток»).

Москва и Московская область

Победители

Состав участников

«Запад» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Запад» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Максим Барсов «Солярис» — 15 (1)
 Михаил Маркосов «Динамо» — 15 (3)
 Артём Кулишев «Динамо» — 13 (3)
 Максим Рогов «Динамо» — 11 (0)
 Алексей Рогов «Долгопрудный» — 10 (0)
 Сергей Орлов «Текстильщик» — 10 (2)
 Николай Обольский «Динамо-2» — 10 (3)
 Андрей Рыченков ЦРФСО — 9 (0)
 Андрей Бычков «Долгопрудный» — 9 (0)
 Максим Сидоров «Спартак» — 8 (0)
 Ираклий Логуа «Долгопрудный» — 8 (0)
 Марат Сагиров «Текстильщик» — 8 (1)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

«Центр» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Центр» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

ФК «Орел» выведен из состава участников соревнований с 15 марта 2017 года. В матчах 2017 года команде засчитываются технические поражения со счетом 0:3.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Николай Прудников «Чертаново» — 12 (3)
 Александр Подымов «Витязь» — 9 (5)
 Дмитрий Самойлов «Энергомаш» — 8 (0)
 Александр Юрьев «Витязь» — 8 (0)
 Виктор Сергеев «Энергомаш» — 8 (0)
 Михаил Маркин «Зенит» — 8 (0)
 Максим Глушенков «Чертаново» — 7 (0)
 Никита Жданкин «Рязань» — 7 (0)
 Синяев Денис «Авангард» — 7 (4)
 Алексей Баев «Витязь» — 6 (0)
 Семён Синявский «Сатурн» — 6 (0)
 Ян Шанин «Сатурн» — 6 (0)
 Бутта Магомедов «Сатурн» — 6 (1)
 Андрей Овчинников «Металлург» — 6 (5)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

«Юг» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Юг» проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Жданов Алексей «Ротор-Волгоград» — 23 (6)
 Марат Сафин «Сочи» — 16 (5)
 Артур Григорян «Черноморец» — 10 (0)
 Сергей Сечин «Ротор-Волгоград» — 10 (4)
 Сергей Мирошниченко «Армавир» — 9 (4)
 Максим Обозный «Чайка» — 9 (4)
 Тофик Кадимов «Легион Динамо» — 8 (0)
 Виктор Яковлев «Афипс» — 8 (0)
 Андрей Мязин «Армавир» — 8 (0)
 Анзор Ашев «Дружба» — 8 (0)
 Игорь Хайманов «Афипс» — 8 (2)
 Николай Бояринцев «Чайка» — 8 (2)
 Давид Гатикоев «Спартак» — 8 (2)
 Валиабдула Магомедов «Динамо» — 8 (4)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

«Урал-Приволжье» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Урал-Приволжье» (до этого сезона — зона «Урал-Поволжье») проводилось по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в три круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Игорь Горбунов «Олимпиец» — 10 (0)
 Марат Шайморданов «Челябинск» — 10 (3)
 Виктор Карпухин «Носта» — 9 (0)
 Алексей Сазонов «Челябинск» — 7 (0)
 Игорь Беляков «Олимпиец» — 7 (0)
 Владимир Яцук «Зенит-Ижевск» — 7 (0)
 Павел Шадрин «Зенит-Ижевск» — 7 (0)
 Максим Малаховский «Зенит-Ижевск» — 6 (0)
 Аркадий Симанов «Зенит-Ижевск» — 6 (0)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Восток 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Восток» проходило в четыре круга.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Сергей Нарылков, «Чита» — 9 (6)
 Владимир Завьялов, «Динамо-Барнаул» — 8 (0)
 Алмаз Фатихов, «Чита» — 7 (0)
 Ибрагим Базаев, «Смена» — 7 (1)
 Виктор Липин, «Динамо-Барнаул» — 6 (0)
 Вадим Ларионов, «Иртыш» — 6 (0)
 Роман Тузовский, «Динамо-Барнаул» — 6 (1)
 Евгений Евстигнеев, «Сахалин» — 5 (0)
 Алексей Мацюра, «Иртыш» — 5 (0)
 Юрий Пугачёв, «Сахалин» — 5 (0)
 Александр Антипенко, «Смена» — 5 (0)
 Владимир Михалев, «Сахалин» — 5 (2)
 Алексей Бузняков, «Смена» — 5 (2)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации «ПФЛ» 
 Goleada.ru | Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 
 Оnedivision — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ

2016